Эрё:

 Эрё — остров в Балтийском море, к востоку от пролива Малый Бельт. 
 Эрё — датская коммуна в составе области Южная Дания.